För staden som under antiken gick under namnet Beroe, se Stara Zagora.

Beroe är ett släkte av kammaneter som beskrevs av Gronov 1760. Enligt Catalogue of Life ingår Beroe i familjen Beroidae, ordningen Beroida, klassen Nuda, fylumet Ctenophora och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Beroidae, ordningen Beroida, fylumet kammaneter och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Kammaneter
Beroe